BRB est un code qui peut signifier :
 Barbade
 selon la norme ISO 3166-1 code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 .

BRB est un sigle qui peut signifier : 
 Banque de la République du Burundi, la banque centrale burundaise ;
  ;
 brigade de répression du banditisme ;
 Birmingham Royal Ballet, une compagnie de danse britannique installée à Birmingham ;
 Brienz Rothorn Bahn, une compagnie qui exploite un chemin de fer touristique en Suisse ;
 British Railways Board, un ancien organe de direction des British Railways (devenus ensuite British Rail) de 1962 jusqu'à la privatisation dans les années 1990 ;
 batterie de renseignement de brigade, une des deux composantes d’une unité de renseignement de brigade au sein de l'armée de Terre française ;
 Be Right Back, une expression en anglais qui signifie en français « je reviens tout de suite », selon la liste des abréviations en informatique (voir aussi Liste de termes d'argot Internet).

Code